Soissons bezeichnet:
 Soissons, eine Stadt im französischen Département Aisne
 Soissons-sur-Nacey, eine Gemeinde im französischen Département Côte-d’Or
 Arrondissement Soissons, ein Arrondissement im französischen Département Aisne
 Grafschaft Soissons, eine französische Grafschaft

Siehe auch:
 Bistum Soissons
 Konzil von Soissons
 Schlacht von Soissons
 Belagerung von Soissons
 Reich von Soissons